Журнали́стика (от  ←  ←  «ежедневное известие, весть») — деятельность по сбору, обработке и распространению информации с помощью СМИ (интернет, печать, радио, телевидение, кино и др.). Во 2-й половине XIX — начале XX вв. появились фото- и киножурналистика, в  — радио- и тележурналистика.

Журналистика институционально является частью средств массовой информации, то есть входит в многофункциональные институты общества, такие, как пресса, телевидение, радио, интернет и др.

Часть исследователей считает, что существуют два основных направления журналистики — журналистика исследования и журналистика расследования. Журналист-исследователь, как правило, работает с открытыми (доступными) источниками информации, а в расследовании журналист вторгается в область закрытой (недоступной) информации. Соответственно методики работы в том и другом направлениях различны. В демократических странах журналистов-расследователей принято называть «цепными псами демократии» или «разгребателями грязи». Биполярный подход к направлениям журналистики сегодня оспаривается и признаётся упрощённым.

Журналистика как наука — система художественных, культурологических, исторических, социологических и др. дисциплин, охватывающая полный цикл создания и управления практической журналистикой в обществе, её влияния на изменения общественных процессов.

Следующей тенденцией в современной журналистике становится ее вражда с политикой. Так, выборы в Парламент в 2019 году в Великобритании показали, как политические деятели эффективно обходят контроль со стороны журналистов и постоянно клевещут на представителей СМИ. Тогда же независимая организация Великобритании Full Fact назвала их кампанию неудачной и неуместной. Более того, организация разоблачила аккаунт партии в Twitter. Политики выставляли лейбористов в невыгодном свете, подчеркивая их якобы неопределенную позицию относительно Брексита.
Конечно, СМИ тщательно проверяли политические факты и старались скрупулезно отбирать материал, но политические дебаты смотрел весьма низкий процент аудитории. А связано это с тем, что политики стали передавать всю информацию напрямую в социальных сетях. Это позволяет им обходить СМИ, а новости, которые публикуются газетами, и так уже знают.
Третья тенденция – сокращение лимита доверия к социальным сетям. Сегодня основная проблема многих интернет-ресурсов – фейковые новости. Они включают в себя не только фальсификацию фактов и данных, но и ложный монтаж видео- и фото материалов. Так, во время президентских выборов в США Google, Facebook и Twitter подверглись критике за распространение ложных данных о кандидатах Хиллари Клинтон и Дональде Трампе. Как результат – снижение доверия к этим интернет-ресурсам. Согласно опросу, на 2020 год в Европе лишь 17% аудитории доверяют Facebook, еще 18% верят Youtube. А вот у Google и Twitter доверие выросло (34% и 41% соответственно). У Google это связано, прежде всего, с удобством алгоритмов, которые позволяют авторскому контенту выходить в лидеры. У Twitter, возможно, из-за запрета публикации любой политической рекламы.
Четвертой тенденцией современных СМИ становится образование новых форматов потребления информации. Прежде всего, это онлайн-трансляции и подкасты. Если раньше подкасты были популярны исключительно в США, то сейчас второй страной мира по величине рынка подкастов стала Бразилия. Прямые эфиры и подкасты позволяют аудитории непосредственно чувствовать себя участником коммуникации и обеспечить человека «фоновым прослушиванием» материала.
Таким образом, стремление упростить доступ к информации за последнее десятилетие существенно изменило журналистику. Эти тенденции меняют систему ценности аудитории и общества, формируют потребности в самореализации и новом уровне доходов. Соответственно, такое развитие не может не воздействовать на аудиторию и на самих журналистов с точки зрения психологии.

СМИ могут стать «заместителем», но полностью не решат вопрос.
Интересно, что масс-медиа постоянно находятся под вниманием общественности и становятся объектами гуманитарных исследований. С точки зрения психологии журналистики это определяет способы и формы анализа массово-коммуникационной практики. К основным видам психологических исследований в СМИ относят:
• Контент-анализ материала (например, определение героев материала, оценку «географии» публикации информации и т.д.)
• Фокус-группы (это, прежде всего, поиск ответа на вопрос «Что становится причиной формирования именно таких установок у аудитории и почему они влияют на поведение людей?»)
• Оценка с использованием экспериментов эффективности (т.е. анализ с помощью факторов «раздражительности» и т.д.)
• Оценка деятельности СМИ (например, установочные и поведенческие последствия)
Сегодня в бесконечном потоке информации весьма сложно найти именно то, что заинтересует аудиторию. Возникает информационный хаос. Журналисты постоянно ищут сенсацию, что-то, что могло бы удовлетворить существенный процент потребителей. Многие стараются уйти от шаблонного мышления, добавить в свой итоговый продукт оригинальность и новизну.
Если в качестве главного признака современной информационной эпохи рассматривать появление технических средств (радио, телевидение, интернет), то привычный всем текст мы заменили на слово message.
message – не просто информация, которую люди передают друг другу, но и тот смысл, который они туда вкладывают.
Получается, что с одной стороны люди под влиянием глобализации стремятся к единому языку коммуникации, а с другой стороны из-за стремления к индивидуализации создают новые методы идентификации текстов. Прежде всего, это связано с изменениями в мышлении и поведении людей. Исходя из этого, мы можем сделать вывод: выбор средств массовой коммуникации - в определенном смысле личностная проблема, а следовательно, предметом исследования психологии.
На рубеже веков возникает целое научное направление — психология журналистского творчества. Ранее творчество журналистов не изучали с точки зрения научного анализа, его рассматривали исключительно как проявление и отражение человеческого духа в тексте.
Сейчас же механизмы рождения нового продукта, как психология журналистского творчества в целом, стали областью научного и прикладного знания. Профессор факультета журналистики МГУ Е.Е.Пронина в своем исследовании «Психология журналистского творчества» высказывает важную для понимания современной коммуникативистики мысль: «Чем более массовой становится коммуникация, тем сильнее и яростнее проявление в ней психосоциальных элементов».
Однако, главным средством современных журналистов становится message. Что это? Журналистский «message» — это готовый продукт, предназначенный для массовой аудитории, основой которого является собранная информация, прошедшая ту или иную обработку.
Естественно каждый такой продукт несет в себе определенную ценность. Получается, что журналистский message – это идея, которая изменила свой масштаб из-за средств и приемов обработки и передачи информации массовой аудитории, а также с помощью различных способов психологического влияния на аудиторию.

Слово журналистика введено в русский язык Николаем Полевым.

Этимология слова 
Распространённое в русском языке слово журнал заимствовано из французского языка давно, ещё в Петровскую эпоху.  возникло на базе сочетания papier journal — «ежедневная газета», где journal — «ежедневный» — восходит к латинскому diurnalis.

Лексикологи утверждают, что слово журналист впервые используется у М. Ломоносова («Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии»), которая была опубликована без подписи во французском (с латинского) переводе в журнале «Nouvelle bibliothèque germanique; ou, Histoire littéraire de l’Allemagne, de la Suisse, & des pays du Nord». В массовое употребление слово журналистика введено в русский язык Николаем Полевым.

В 59 году до Р.Х. в Риме появляется первый прообраз газеты. По указанию Цезаря на глиняных дощечках стали выходить «Acta diurna senatus ас populi» («Ежедневные протоколы сената и римского народа»), которые со временем разделились на два направления. В «Acta senatus», которые вывешивались в здании форума, сообщалось о выступлениях в сенате. Это был прообраз элитарной, качественной газеты. «Acta diurna populi romani» выставлялись на площадях, базарах. Там говорилось о городских новостях. С газеты снимали копии, значит, можно говорить о её тираже. «Acta diurna» отличались лаконичностью и доступностью и явились прообразом современной массовой газеты. Люди, которые собирали материалы для «Acta diurna», предшественники современных репортёров, назывались диурналистами. Отсюда этимология слова «журналист».

Значения термина 
Журналистика — социальный институт общества, который включает в себя редакции газет и журналов, книжных издательств, телерадиокомпаний, работа которых (подготовка и передача в массовую аудиторию периодики, программ радио и телевидения) обеспечивается инфраструктурой журналистики: технической, информационной, организационно-управленческой; к инфраструктуре относятся также учебные и научные центры.

Журналистика — система видов деятельности, включающая поиск, получение, производство и распространение массовой информации, учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими, изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой информации, не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

Журналистика — это совокупность профессий, важных для обеспечения всех областей её деятельности. Помимо традиционных профессий, определяемых основной работой — авторской (корреспондентской), редакторской, организаторской, — в современной журналистике всё более важное место занимают специалисты по менеджменту, маркетингу, рекламе, инженерному обеспечению (в частности, инженеры связи, видеоинженеры, программисты и операторы ЭВМ и т. д.), для успешной деятельности которых требуются профессионально-журналистские ориентации.

Журналистика — это комплекс каналов передачи массовой информации, использующих различные средства коммуникации (печать, радио, телевидение, Интернет) и образующих разнообразные типы изданий и программ (общенациональные и местные, общие и специализированные по аудитории, тематике, сфере экономики, области жизни, характеру социальной позиции, направленности, творческому облику и т. д.), действующих в национальном и глобальном информационном пространстве.

Журналистика — система произведений, для подготовки которых требуются работники разных профессий, обладающие специфическими знаниями, навыками, способностями. Под системой произведений следует понимать не только журналистские произведения, подготовленные авторами, а затем скомпонованные редакционными работниками в номера газет и журналов, в программы телевидения и радио, в бюллетени агентств, но и разнообразные непубликуемые произведения журналистики (такие, как программные сетки, сценарные и режиссёрские планы), различные внутриредакционные материалы (планы работы, обзоры писем, сводки рекомендаций и т. д.), ответы на письма читателей, обращения в различные институты.

Журналистика как наука — система художественных, культурологических, исторических, социологических и др. дисциплин, охватывающая полный цикл создания и управления практической журналистикой в обществе, её влияния на изменения общественных процессов.

«Журналистика — профессия почти столь же древняя, как… словом, это вторая древнейшая профессия».

История 
Журналистика возникала у каждого народа на достаточно высокой ступени социального развития. Феодальное общество с его разобщённостью и натуральным хозяйством практически не нуждалось в широком обмене информацией. Только с ростом капиталистических отношений — товарного обмена или, по крайней мере, развитием элементов капиталистического уклада в рамках феодализма — появлялись современные способы распространения информации с помощью тиражирования новостей на машинной основе, зарождается журналистика. Вызревание этих условий падает в разных странах на различное время — конец XVI, XVII, XVIII вв. В России журналистика как индустрия информации появилась в начале XVIII в.

Предпосылки возникновения 
Журналистики в современном понимании слова в античности ещё не существовало, как не было и системы периодических изданий, средств массовой информации. Между тем древнегреческий полис выработал некоторые способы передачи социально значимой информации.

Важнейшим каналом общественной коммуникации была агора — городская площадь, служившая центром политической и религиозной жизни полиса, местом собраний. Прогуливаясь на агоре, греки обменивались новостями и мнениями, вели политические споры, узнавали слухи. Глашатаи оповещали граждан полиса о важных событиях. Другим местом общения греков были гимнасии — помещения для спортивных занятий, которые постепенно превратились в центры обмена информацией и идеями, своеобразные высшие учебные заведения, где с докладами выступали философы.

Демократическое государственное устройство полисов, в которых высшая законодательная власть принадлежала народному собранию, превратило полис в «цивилизацию болтовни». Устное слово было не только основным носителем информации, но и инструментом политического влияния. Успех в политике напрямую зависел от умения красиво и убедительно говорить.

Всё это привело к расцвету в Древней Греции в V в. до н. э. ораторского искусства. Учителями красноречия стали софисты (мудрецы), выступавшие с публичными лекциями в разных полисах. Софисты поражали слушателей изощрённостью своих аргументов, умением доказать любой тезис, мастерством импровизированных ответов на вопросы публики. Завоевав репутацию непревзойдённых ораторов, они стали давать дорогостоящие уроки красноречия.

С древних времён и до наших дней устные выступления ораторов являлись и остаются важнейшей формой массово-информационной деятельности. Представители государственной власти рассылали для оповещения подданных своих гонцов — глашатаев, дьяков, герольдов. С устными формами распространения информации связаны слова — «форум» (площадь собраний в Риме), «трибуна» (выборные должности, затем место произнесения речи), «вече» (собрание у славян), «дума» (собрание советников) и др. Многие из них сохранились в названиях газет и журналов, что свидетельствует о прочных связях журналистики с пражурналистскими явлениями. Унаследованными оказались и такие слова, как «вестник» («Московский вестник»), «курьер» («Курьер ЮНЕСКО»), «герольд» («International Gerald Tribune»), «почта» («The Morning Post»), «трибуна» («Chicago Tribune»), «дума» («Дума») и т. д. Имена персонажей мифологии, выступавших в качестве вестников богов (и потому изображавшихся с крылышками на сандалиях) и покровителей глашатаев (греч. — Гермес, рим. — Меркурий), также вошли в журналистский лексикон («Московский Меркурий» и др.).

Одновременно с устными развивались письменные формы массово-информационной деятельности: государственные институты, общественные деятели, иерархи церкви рассылали различные письменные документы — послания, реляции, рескрипты, буллы. Позже возникли прокламации, листовки, эпистолярные формы корреспонденции. На их основе сформировались жанры публицистики, широко вошедшие в журналистскую практику.

Все эти формы общественной коммуникации, активно используемые сейчас, возникли в древности как формы пражурналистской деятельности. Тогда же появилось и некое подобие газеты. В обширных древних государствах (прежде всего в Римской империи) устные формы распространения сведений оказались недостаточными, равно как и рассылка с гонцами письменных сообщений. Поэтому возникли «писаные» формы собственно пражурналистики — подобия газет в виде сводок актуальных материалов разного рода и форм.

Первые газеты 

Прообразом газеты считают древние рукописные сводки новостей. Ещё Юлий Цезарь начал публиковать «Деяния сената», а затем «Ежедневные общественные дощечки», на которых записывали хронику событий. Примерно с 911 года в Китае начал выходить «Цзинь бао» («Столичный вестник»).

Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien, опубликованная в 1605 году в Страсбурге, считается первой газетой. Первое успешное ежедневное издание на английском языке — британская газета The Daily Courant, печаталась с 1702 по 1735 годы. Со временем пресса оформилась как влиятельный социальный инструмент под титулом «Четвёртая власть».

Прогресс в научной и технических областях стал предпосылкой для возникновения журналистики и появления первых печатных периодических изданий. Церковные письма, которые можно считать первыми документальными источниками, писались вручную на огромных свитках. Толчком для развития журналистики стало появление нового материала для письма — бумаги, и конечно, изобретение Иоганном Гутенбергом наборного шрифта — отдельных литер, из которых можно составить любой текст. Тем самым расширялись возможности для тиражирования актуальной информации, для появления массовой читательской аудитории.

Функции журналистики 
В терминологическом аппарате теоретического курса по журналистике в числе ключевых выделяются вопросы о функциях. В научной литературе зафиксированы определённые подходы к проблеме функций журналистики. Но в связи с тем, что реальные процессы, происходящие в современной журналистике, дают новый опыт, требующий своего теоретического осмысления, дискуссия по данной проблеме не завершена.

По образному выражению Евгения Павловича Прохорова, «пространство функций» включает в себя идеологические, культурно-образовательные, непосредственно-организаторские, рекламно-справочные и рекреативные функции. Другой исследователь — проф. С. Г. Корконосенко, подчёркивая многокачественность прессы как общественного явления, выделяет следующие социальные роли журналистики — производственно-экономическую, информационно-коммуникативную, регулирующую и духовно-идеологическую.

В соответствии с классификацией И. Ю. Глинской, информация в социальной системе выполняет коммуникативную, отражательную и управленческую функции.

Среди многообразных мнений и подходов, представленных в научной литературе, зафиксируем общепринятые функции СМИ: информационная, коммуникационная, идеологическая (в некоторых интерпретациях — ценностно-ориентационная), культурно-образовательная, организаторская, релаксации (рекреационная).

Трансформация функций журналистики — это производное от трансформации самой системы журналистики. Общепринятый, классический набор функций по-разному интерпретируется в разных сферах журналистики.

Информационная функция 
СМИ должны предоставлять информацию, необходимую для того, чтобы граждане страны могли определить свою позицию в общественно важных вопросах. Это — одна из ключевых функций.

В современных условиях превращения информации в товар эта функция явно испытывает процесс аберрации (отклонения от нормы). Многие популярные СМИ обвиняются в том, что внимание читателей, зрителей и слушателей фокусируется ими на информации о скандалах и чрезвычайных происшествиях, криминальных историях, жизни «звёзд», различного рода загадочных явлениях, курьёзах и т. д.; происходит подмена главных персонажей: «героев труда» сменяют «герои потребления» и антисоциальные персонажи; негативная информация во много раз превышает информацию о позитивных процессах. СМИ начинают конструировать оторванные от жизни идеалы и ценности, снижается качество информационной функции, она уже не отражает всей полноты картины мира.

Аналитики считают, что поток негативной информации, захлестнувшей СМИ, формирует у людей недоверие к институтам государственной власти, приводит к моральному и психическому опустошению.

Коммуникационная функция 
Рассматривая образ жизни высших биологических существ — животных и человека — нужно отметить, что в нём выделяется две стороны: контакты с природой (деятельность) и контакты с живыми существами (обмен информацией, или коммуникация). Общение с использованием речи называется вербальным, а без использования — невербальным. Первое основывается на втором.

Согласно классификации Немова Роберта Семёновича, у общения три аспекта:
 Содержание — это информация, которая передаётся при общении от одного живого существа к другому (обмен знаниями, состояниями, целями, интересами и т. д.).
 Цель общения — то, ради чего у человека возникает данный вид активности (потребности: гносеологические, практические, оккизитивные, пугнические, гедонические, глорические, романтические, эстетические и т. д.).
 Средства общения — способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, передаваемой в процессе общения.
Все эти виды общения, которые в зависимости от содержания выделяют психологи, присутствуют в массовой коммуникации, которой занимается журналистика. Массовая коммуникация играет весьма важную роль в формировании психологически высокоразвитого человека. Психологически высокоразвитый человек отличается от менее развитого не только выраженной потребностью в общении с разными людьми, но также богатым содержанием, множественностью целей и широким выбором средств общения. Для журналистов коммуникация предстаёт как интегрированная форма всех выше представленных пониманий. Это универсальная формула построения коммуникации: адресант — канал связи — адресат, над каналом связи — сообщение, под — результат. По сути дела это схема и современной массовой коммуникации, при условии наличия в ней обратной связи: от Адресата к Адресанту. Адресантом выступает редакция, а Адресатом — аудитория. К каждому из этих 5 составляющих предъявляются определённые требования, выполнение которых обеспечивает успех коммуникации. Эти требования подробно анализирует специальная наука, которая называется коммуникативистика. С её основами журналист должен быть знаком.

Идеологическая функция 
Журналистика как идеологический инструмент стремится укрепить в своей аудитории определённый тип сознательности как единства сознания (внутренняя модель внешнего мира) и самосознания (осознание своего места в этом мире). Прохоров предлагает схему массового сознания. Три множества: большое (общественное мнение), в нём подмножество поменьше (историческое сознание), во втором — подмножество ещё поменьше (делится на 2 равные части: мировоззрение и миросозерцание).

Мировоззрение — это и картина мира в массовом сознании. Миросозерцание — художественное мировоззрение мира, духовное его постижение. Можно с помощью городской газеты, которая постоянно даёт на первой полосе огромные фотографии со сценами убийств и насилий, создать впечатление у горожан, что они живут в мире беспросветного насилия.

Достаточной устойчивостью обладает и историческое сознание масс, которое формируется также с помощью журналистики в числе других средств и методов. Для журналистики характерно её наибольшее желание связать прошлое не только с настоящим, но и определить возможные тенденции развития событий и процессов. Общественное мнение — это реакция массового сознания на современную жизнь в её конкретных проявлениях. Реакция, которая во многом зависит от мировоззрения, миросозерцания и исторического сознания масс. Поэтому каждая малая информационная форма — это не просто штрих действительности, но кирпич в основание фундаментальных представлений. Общественное мнение — это отражённая в общественном сознании система конкретных ситуаций и представлений о том, что, для чего и как должно быть изменено в действительности. Сущность идеологических функций журналистики состоит в том, чтобы постоянно способствовать росту и развитию сознательности масс путём всесторонней ориентации в действительности.

Культурно-образовательная функция 

Культура — в отличие от идеологии — реальное воплощение, тот или иной способ существования, определяющий оптимальный уровень бытия на данной территории в данное время. Нет смысла спорить, что первично, важно то, что эти понятия являются составляющими друг друга. Нередко понятие культурно-просветительской журналистики пытаются свести к освещению деятельности в сфере литературы и искусства. Искусство и литература — это по сути дела символическое отражение культурного уровня. Искусство и литература по сути дела уже выполнили стоящие перед журналистом задачи сравнения сущего. И журналисту лишь остаётся раскрыть секрет созданных образов, как бы расшифровать для читателя их внутреннюю суть. Для журналиста означает приучить читателя вести самостоятельный сравнительный анализ действительности и своего поведения в ней, то есть научить его рефлектировать. Нынешняя эпоха характеризуется падением спроса на сознание. Массы поглощают информацию, не переваривая её. Познавательная активность умирает. Информация как копия реальности заменяет саму реальность или предваряет её. Поэтому сообщение о реальности теряет смысл, что ведёт к атрофии сознания. Выполняя культурно-просветительскую функцию, пресса выступает как педагог, от которого требуется самоотверженность культурного созидателя.

Целью культурно-образовательной функции является обогащение внутреннего мира человека, поэтому каждый человек способен самостоятельно выбрать то направление культуры, которое его интересует на данный момент.

Организаторская функция 
Журналистика занимается формированием массового сознания. Это она может делать двумя способами:
 Оказывать влияние на сознание, через создание общественного мнения в первую очередь.
 Оказывать непосредственное воздействие на поведение социальных институтов.
Сегодняшними особенностями работы аудитории с информацией является явные признаки атрофирования сознания. Информация, которую получает человек сегодня безгранична по объёму и весьма противоречива по содержанию. Зачастую не представляется возможным отличить истину от только гипотезы или откровенной лжи. Весьма распространённые технологии манипулирования общественным сознанием отбивают у человека всяческое желание вообще делать попытки какого-либо анализа. Это и есть главная причина атрофирования сознания и формирования цинизма как формы защиты от массированного оболванивания. Журналистика ставит своей задачей как можно более адекватное отражение мира, выявление истины, чтобы аудитория имела возможность принимать решения, позволяющие ей достичь оптимальных результатов при минимальных затратах в реализации своих потребностей. А различные коммуникативные технологии озабочены тем, чтобы аудитория совершала действия, направленные на реализацию не своих потребностей, а потребностей источника информации. Потребности источника информации и аудитории не обязательно совпадают. Текст может быть монофункциональным (представлена одна функция). С доминирующей функцией (превалирует одна, но есть и другие). Полифункциональным (несколько или даже все функции). Чем больше, тем лучше, может быть вся совокупность не в тексте, а в конкретном номере газеты. Чем большее число потребностей затронуто у аудитории, тем более вероятна реализация разнообразных функций журналистики.

Рекреативная функция 
Цель рекреативной (лат. recreatio — «восстановление») функции состоит в создании условий для отдыха, интересного проведения досуга, приятного заполнения свободного времени. Но рекреативная функция способна не только развлекать аудиторию, она также способствует развитию интеллекта и мыслительной деятельности.

Возвращаясь к проблеме аберрации некоторых функций СМИ, эксперты отмечают явную гипертрофированность функции релаксации. В частности, телевидение активно конкурирует с театром, клубом, библиотекой, борется за свободное время людей, и эффекты медиаиндустрии в этой конкуренции более значимы. Различного рода развлекательные передачи, ток-шоу явно перебирают по времени в сравнении с аналитическими и образовательными программами. Агрессивная поп-культура вытесняет базовые жизненные ценности, национальные приоритеты.

Непосредственно-организаторская функция 
Вторая, наиболее важная функция СМИ, так называемая непосредственно-организаторская «проявляется при выполнении чисто журналистских задач: проведение „круглых столов“ в печатной периодике телевизионные программы с привлечением массовой аудитории, различного рода радиомитинги». Она нужна для выдвижения суждений и оценок относительно характера и уровня выполнения обязанностей СИ и его должностными лицами перед обществом. Именно здесь роль журналистики как «четвёртой власти» проявляется более активно. Несмотря на то, что властные полномочия её ограничены, она всё же способна оказывать некоторое воздействие на общество за счёт авторитетности изданий, программ. Публикации высокоавторитетных СМИ способны оказывать мощное влияние на СИ. «Однако властные полномочия журналистики носят убеждающе-консультативный характер. Замечания и предложения журналистов — это всего лишь выражение суждения общественности». Но если СИ не будут принимать во внимание журналистские тексты, то они упустят из виду часть важной информации. Реакцию, которую вызывают СМИ своими провокационными материалами, зависит во многом от самой печатной периодики от грамотности оформления, журналист несёт ответственность за каждое сказанное им слово.

Компетенция (лат. competentia «круг полномочий, сфера занятий органа или лица») газеты, журнала, теле-и радиопрограммы определяются их специализацией и масштабом деятельности.

Престижность изданий строится на авторитете, который они зарабатывают в процессе своей деятельности «характер компетенции изданий и программ сказывается и на характере их выступлений, и на реакции, на них различных социальных институтов». Если журналистское издание обладает высоким престижем и влиятельностью в обществе, это значительно повышает авторитет выступления. Но престижно или непрестижно то или иное издание — журналисты должны стремиться к созданию произведений, демонстрирующих их высокую компетентность. Компетентное суждение — плод серьёзного, основанного на широкой и достоверной исходной информации анализа, проведённого на базе высокой методологической культуры.

Анализ функционирования СИ ведётся журналистикой в интересах формирования, развития, совершенствования системы институтов общества, улучшения условий жизнедеятельности и оптимального осуществления прав человека.

Рекламно-справочная 
В свою очередь культурно-образовательная функция находит своё продолжение в рекламно-справочной.

Рекламно-справочная функция информирует, консультирует потребителя по тем или иным вопросам, рекламирует"к справочным материалам в журналистике примыкает реклама". Рекламе уделяется большое место в нашей жизни, она повсюду: на телевидении, радио и в печати. Каждый человек ежедневно занимается саморекламой и без неё никуда, реклама способствует привлечения образа. Она является и огромным источником средств для журналистики.

Реклама даёт информацию о товарах и услугах, предоставляя потребителю возможность выбирать из имеющейся в ассортименте продукции, «но она может принести и вред, навязывая товары и услуги, не соответствующие действительным нуждам, формирую чрезмерные и ложные потребности».

Система журналистики 
Система журналистики всё время меняется в связи с развитием науки и техники, изменением старых и появлением новых каналов распространения информации, трансформацией потребностей и характеристик аудитории. Журналистика состоит из различных родов, в каждом из которых существуют свои виды, жанры и форматы.

Интернет преобразовал СМИ в СМК (Средства массовой коммуникации) фактом своего рождения. Принципы, лежащие в основе функционирования интернета, начали трансформировать и саму структуру СМИ. Эффективное решение многих актуальных задач, лежащих в сфере журналистики, уже невозможно исключительно информационным (вещательным) путём, а необходимо их коммуникационное решение.

Таким образом, современные массмедиа — это система, которая объединяет традиционные средства массовой информации, глобальные телекоммуникационные средства (сеть) и сумму технологий работы с массовой аудиторией и тем самым порождает виртуальные реальности информационных пространств.

Роды журналистики 
Каждый род журналистики обладает специфическим способом отражения реальности. В мире уже привыкли называть прессу, радио и телевидение средствами массовой информации. Здесь нет противоречия: используя различные способы создания журналистских произведений, каждый род журналистики пользуется различными средствами доставки этих произведений потребителю информации. Газетчики печатают периодические издания. Радиожурналисты и тележурналисты осуществляют вещание, но первые передают в эфир только звуковую информацию, а вторые транслируют и звук, и изображение. Относительно новым родом журналистики является интернет-журналистика, также выделяют мобильную журналистику.

Иногда особым родом журналистики считают информационные агентства. Однако при полном сходстве методики работы сотрудников агентств с их коллегами в газетах, на телевидении и радио, эти ведомства — своеобразная инфраструктура массовой информации, вспомогательное подразделение.

Пресса (печатная журналистика) 

У печатной журналистики один инструмент — напечатанное слово. Сотрудники печатных изданий описывают словами событие, факт, идею — читатель пробегает глазами по строчкам, складывает буквы в слова, слова — в предложения, отдельные фразы — в контекст и декодирует прочитанное, воспринимает его в том ключе, в каком это замыслил журналист, либо понимает написанное иначе — и это вина не читателя, но автора.
 Каналы распространения: газеты, журналы, альманахи, листовки и т. д.;
 Основной инструмент: печатное слово;
 Основной тип контента: визуальный.

Написа́ние новосте́й () — термин относится к технике газетного изложения. Это ответ на пять вопросов: кто, что, когда, где и почему (все на букву W: )

Хорошо написанная вещь — ясная, легко читаемая, в ней используется незакостеневший язык, она поучает и развлекает. Все эти характеристики подходят к хорошо написанной газетной статье в той же мере, что и к хорошо написанному роману.

Радиожурналистика 

Радиожурналист имеет на вооружении слово сказанное, звучащее во всём богатстве интонаций, смысловых и логических ударений, пауз, подкреплённое музыкой и шумами, что позволяет нести аудитории не только текст, но и подтекст, обогащая содержание радиоматериала. У потребителя радиоинформации главный орган восприятия — слух.
 Каналы распространения: радио на FM-частотах, кабельное радио, интернет;
 Основной инструмент: звук;
 Основной тип контента: аудиальный;

Тележурналистика 

Телевидение оперирует аудиовизуальными образами. Его сила в зримости, конкретности, практической невозможности трактовать увиденное как-то иначе.
 Каналы распространения: телевидение (аналоговое, кабельное, спутниковое), интернет;
 Основной инструмент: видео;
 Основной тип контента: аудиовизуальный;
Подходы к классификации современного телевидения:
 по способу доставки телевизионного сигнала: выделяется эфирное (наземные сети), неэфирное (кабельное, спутниковое), широкополосное интернет-ТВ и мобильное ТВ;
 по типу сигнала: аналоговое и цифровое, а также стандартное (SD) и высокой чёткости (HD) ТВ;
 по типу организации вещания: централизованное и сетевое ТВ;
 по доступности для абонентов: бесплатное / общедоступное и платное ТВ;
 по охвату / географическому рынку: общенациональное / федеральное и региональное (местное) ТВ;
 по природе программных стратегий: универсальное (General Interest) и специализированное (Special Interest);
 по целевой аудитории: массовое и нишевое;
 по типу собственности: частные, государственные и смешанные предприятия;
 по функции в производственной цепочке отрасли: вещатели/каналы, производители программ/производящие компании, агрегаторы, дистрибьюторы и операторы.

 Нишевое телевидение как медиафеномен 

Развитие телевидения в 21 веке характеризуется появлением и распространением нишевых каналов. В эпоху Третьей волны появляется всё больше средств массовой информации, ориентированных на узкие аудитории со специфическими, чётко выраженными предпочтениями.

Телевизионная ниша — это место телеканала, которое он занимает в соответствии со своей узкой темой и соответствующим ей форматом.

Фрагментация телеаудитории, по мнению аналитика Елены Вартановой, связана с изменением социальной структуры российского общества, изменением форм занятости и организации свободного времени. Отсюда — увеличение числа программ развлекательного характера, которые чётко специализированы на программы, посвящённые моде, спорту, здоровью, музыке, театру и т. д. А также — фрагментация является итогом цифровизации телевидения. С увеличением числа каналов растёт и их тематическое разнообразие.

Нишевые телеканалы могут быть частью эфирного вещания, но большее распространение узкоспециализированные каналы сейчас получают на неэфирном и платном ТВ, а также в сети Интернет.

Интернет-журналистика 

Интернет-журналистика — это качественно новый культурный и цивилизационный феномен, представляющий собой деятельность по формированию и представлению информационных образов актуальности, причём носителями этих образов могут быть не только слово, но и картинка, фотография, кино, видео, звук, веб-страница — любой объект, способный выступать в роли носителя информации или текста в широком смысле этого слова.
 Каналы распространения: интернет;
 Основной инструмент: гипертекст;
 Основной тип контента: мультимедийный;

Фотожурналистика 

 Каналы распространения: как включения в печатной прессе, интернете и телевидении;
 Основной инструмент: фотография;
 Основной тип контента: визуальный;
Возможны смешения этих видов, например, фотожурналистика может быть печатной, радиопрограммы могут передаваться через сеть Интернет, в звуковом и текстовом виде, интернет-издания могут готовить программы для радио, телевизионное вещание может быть организовано через сети (мобильный интернет, мобильную связь) и т. п.

Журналистика погружения 

Это разновидность журналистики, при которой с помощью технологий виртуальной реальности создаётся эффект присутствия в конкретном месте. Журналистика погружения позволяет аудитории от первого лица увидеть и услышать всё происходящее с помощью доступа в виртуальную версию местоположения событий, в которой точно передаются звуки и объекты, люди и ощущения.

Виды журналистики 
Произведения каждого вида можно встретить в любом из родов журналистики. В свою очередь, каждый из журналистских видов подразделяется на подвиды, или жанры. Видовое и жанровое членение отражает стремление осмыслить реальный мир во всём многообразии действительности.
 Информационная публицистика
 Аналитическая публицистика
 Художественная публицистика

Жанры журналистики 

Классификация журналистских жанров во многом схожа с системой литературных жанров. Ещё в середине IV в. до н. э. Аристотель в фундаментальных трудах «Поэтика» и «Риторика» обосновал деление литературы на роды в зависимости от способа отражения реальной действительности (поэзия — особый вид лирики, проза — эпическое произведение, драма — диалог). Продолжая традиции литературоведения и искусствоведения, теория журналистики также изучает роды, виды и жанры журналистских произведений. Причина такого деления кроется в многообразии типов общественной практики человека, невероятном разнообразии окружающего нас мира и творческих возможностей его отражения.

Хосе Ортега-и-Гассет в эссе «Мысли о романе» совершенно справедливо писал, что «жанр в искусстве, как вид в зоологии, — это ограниченный репертуар возможностей». Это определение в ещё большей степени относится к журналистским жанрам, почти все из которых, кстати, имеют свои прототипы-аналоги в литературе.

Основой всех журналистских произведений является факт. Факт — это свершившееся событие. Факты являются основой информации. Факт обладает следующими свойствами: достоверностью, свежестью, правдивостью, общественной значимостью, он не должен быть банальным.

Учёные выделяют разные способы классификации журналистских жанров. Самый распространённый способ предусматривает их деление на информационные, аналитические и художественно-публицистические. Но встречаются и другие способы, например, исследователь Лев Кройчик разделяет тексты на:
 Оперативно-новостные — все виды заметок.
 Оперативно-исследовательские — отчёт, репортаж, интервью.
 Исследовательско-новостные — рецензия, корреспонденция, комментарий.
 Исследовательские — статья, письмо.
 Исследовательско-образные — фельетон, эссе.

Жанр по Кройчику — особая форма организации жизненного материала, представляющая собой специфическую совокупность структурно-композиционных признаков. По-другому к рассмотрению этого вопроса подходит Семён Гуревич. Он даёт определение самого понятия «жанр», признавая его как устойчивые особенности содержательно-тематических характеристик, типа отображаемой действительности, композиции, стилистики. Соответственно, разнится и типология разделения жанров. Согласно концепции Гуревича, все жанры делятся на:
 Жанры новостной информации
 Диалогические жанры
 Ситуативно-аналитические жанры
 Эпистолярные жанры
 Художественно-публицистические жанры
 Сатирические жанры

Со временем, одни жанры начинают преобладать над другими. Так, с развитием интернет-журналистики первое место по распространённости завоевала информационная заметка.

Информационные жанры 
Информационные жанры нацелены главным образом на передачу объективной информации о событиях, людях, явлениях; журналистская оценка и анализ в этом случае уходят на второй план. Журналист в этом случае выступает как фиксатор хода событий, источник информации, недоступной получателю из первых рук, посредник, передающий сведения с места событий в контексте реального времени. К информационным жанрам относятся:
 заметка;
 событийное интервью;
 репортаж;
 хроника;
 расширенная информация;
 отчёт;
 некролог и другие.

Аналитические жанры 
 корреспонденция;
 комментарий;
 статья;
 письмо;
 рецензия;
 беседа;
 эксперимент;
 рейтинг;
 статья-список;
 обзор;
 мемуары и другие.

Художественно-публицистические жанры 
 зарисовка;
 эссе;
 очерк;
 пасквиль;
 фельетон;
 памфлет и другие.

Типология журналистики 
Типология журналистики весьма условна, так как опирается на социальное объективно-истинное знание, подвергнутое влиянию ценностных общественных установок. В то же время такие установки могут отличаться в различных социумах. Для системного анализа необходимо выявление исторически сложившихся разделов журналистики, их периодизация и взаимовлияние. «Отнесение конкретного журнала или газеты, программы ТВ или РВ к одному из исторических типов — результат высокого обобщения на основе „ядра“ позиции и играемой в обществе роли, главной социальной направленности».
 Политическая журналистика;
 Международная журналистика;
 Деловая журналистика;
 Корпоративная журналистика;
 Бульварная журналистика;
 Музыкальная журналистика;
 Спортивная журналистика;
 Научная журналистика;
 Ресторанная журналистика;
 Журналистские расследования;
 Новая журналистика;
 Трэвел-журналистика;
 Гонзо-журналистика;
 Мультимедийная журналистика;
 Гражданская журналистика ( — самодеятельная, непрофессиональная журналистика);
 Экономическая журналистика;
 Социальная журналистика;
 Религиозная журналистика;
 Региональная журналистика;
 Журналистика фактов;
 Журналистика мнений;
 Экологическая журналистика;
 Интернет-журналистика;
 Точная журналистика;
 Другие.

Роль журналистики в обществе 
 Элементы журналистики;
 Профессиональные и этические стандарты;
 Манипуляция массовым сознанием

Право на доступ к информации

Медиаэкономика и экономика СМИ 
Основным источником дохода большинства СМИ является размещение рекламных и других коммерческих материалов. Распространяя тексты и рекламу, массмедиа становятся одновременно и инструментом, стимулирующим потребление, и важным каналом информации о новых товарах и услугах. Информация, распространяемая через различные коммуникационные каналы, такие как печатная пресса, телевидение и радиовещание, продвижение медиа в коммуникационных сетях, таких как мобильная связь и интернет, становятся источником получения доходов, и могут быть рассмотрены как особый сектор экономики — медиаэкономика.

В современном обществе, однако, сама информация зачастую оказывается товаром. Этим обусловлено существование большого количества СМИ, не содержащих рекламных материалов, а полностью финансируемых различными организациями, правительствами, общественными объединениями и движениями.

Законодательные основы 

 Право на сохранение конфиденциальности источника информации

Профессиональная деятельность журналиста тесно связана с таким понятием как конфиденциальность — обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определённой информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её обладателя; за несоблюдение конфиденциальности информации журналист может быть привлечён к административной или уголовной ответственности в судебном порядке.

В различных странах журналисты обладают разным объёмом прав на распространение информации: например, правительство Великобритании приняло бо́льшее количество законопроектов о юридической ответственности за разглашение информации, чем Конгресс США. Есть и страны, которые известны своими пристрастиями к преследованиям и жёстокому обращению с журналистами — это Зимбабве и Демократическая Республика Конго (ДРК).

В США никогда не было федерального закона о конфиденциальности источников. Каждый штат самостоятельно определяет степень свободы журналиста в работе с информацией. Федеральный суд может обязать журналиста раскрыть источник информации только в крайнем случае — когда от этого зависит исход судебного процесса и разрешение вопроса не может быть достигнуто без разглашения источника информации. Журналисты, которые отказываются от дачи свидетельских показаний, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

В России существуют правовые нормы, регулирующие работу в медиа-бизнесе:
 Конституция, ст.24 — сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его разрешения не допускаются.
 Уголовный кодекс РФ: ст.129 — клевета; ст.130 — оскорбление; ст.137 — нарушение неприкосновенности частной жизни.
 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 августа 1992 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» (с изменениями от 25 апреля 1995 г.).
 Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года (с изменениями и дополнениями на 2 марта 1998 г.): редакция вправе запрашивать информацию о деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений и должностных лиц (такой запрос может быть как в устной так и в письменной форме). Ст. 39 Закона РФ «О средствах массовой информации». Согласно статьям 47 и 49 журналист имеет право:
 Искать, запрашивать, получать, распространять информацию;
 Посещать государственные органы, организации, предприятия, учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы;
 Быть принятым официальными лицами в связи с запросом информации, получать доступ к документам и материалам, за исключением тех фрагментов, содержащих государственную, коммерческую или специально охраняемую тайну;
 Копировать, публиковать или оглашать либо иным способом производить документы, материалы при условии соблюдения части 1 настоящего Закона;
 Воспроизводить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъёмки, за исключением случаев, предусмотренных законом;
 Посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, катастроф, массовых беспорядков, массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено о чрезвычайных положениях, присутствовать на митингах и демонстрациях;
 Проверять достоверность сообщаемой ему информации; излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его подписью; отказываться от подготовки за своей подписью сообщений или материалов, противоречащих его убеждению;
 Распространять подготовленные сообщения и материалы за своей подписью, или под псевдонимом, или без подписи, а также пользоваться иными правами, предоставленными законодательством РФ о средствах массовой информации.

Международные организации по развитию медиа 
 Международная федерация журналистов
 Международная организация журналистов
 Всемирная газетная и новостная ассоциация
 Международная ассоциация медийных и коммуникационных исследований
 Журналисты за права человека 
 Transparency International

Современное состояние журналистики 
 Черты современной журналистики
 Интерактивность
Диалоговость, интерактивность заложена в саму технологию WWW, что заставляет журналистику не на словах, а на деле отказываться от исключительно однонаправленных способов коммуникации. Причём, не только веб-журналистику, но и журналистику в целом. Это новая задача, очевидно, будет вносить существенные изменения в стилевые особенности журналистской работы, в организационные аспекты издательской деятельности и т. п. Паутина даёт возможность не только что-то сообщать обезличенному читателю, но и узнавать его реакцию, и учиться у него кое-чему. Традиционные подходы, рассчитанные на абстрактного читателя, здесь не годятся.
 Персональный подход
Появилась возможность учитывать потребности и привычки конкретного читателя и/или группы читателей.
 Инфоцентричность
Встроенная возможность сколь угодно глубокой иерархичности информации допускает при участии читателя практически любой степени детализации изложения, не загружая ненужными деталями основное изложение.
 Мгновенность
Схематично сеть интернет можно представить себе как центральную часть, скорость передачи информации в которой постоянно растёт и удешевляется, и периферийную часть от провайдера к клиенту. Скорость передачи информации в центральной части делает его самым непосредственным средством массмедиа.
 Измеримость
Сеть обладает инструментами (например, счётчики посещений), позволяющими быстро оценить популярность той или иной публикации. Элементы медиамаркетинга, таким образом, оказываются автоматически встроенными в саму систему со всеми вытекающими отсюда последствиями. Простой подсчёт щелчков пользователей на рекламных материалах позволяет (приблизительно и даже с определённой точностью) определить, какой материал вызвал интерес, а какой — нет.
 Гибкость
Позволяет излагать материал самым замысловатым образом и быстро его обновлять, даёт возможность посетителям самим участвовать в построении страницы, поддерживая таким образом у них постоянный интерес.
 Взаимосвязанность
Корни гипертекстового языка связывают с монашескими текстами XVIII века. В компьютерную эру гипертекстовый язык связывают с провидческим эссе Ваневара Буша 1945 года «As We May Think». Эссе содержит не только описание гипертекстового языка, но и предвосхищает микрофильмирование, цифровые фотографии, персональные компьютеры и другие современные технологии.
 Экономичность
Небольшая веб-страница — бесплатная услуга провайдера при подключении к интернету. Развёрнутое веб-издание — сложная конструкция, снабжённая множеством инструментов — системой авторизации, баннерами, поисковыми средствами, системой безопасности и другими. Она требует привлечения высокопрофессиональных специалистов, а значит, и немалых затрат. И всё же веб-издание при прочих равных условиях намного дешевле бумажного.

В России 

Россия традиционно сильна школой журналистского репортажа. Традиционная советская периодика отличалась повествованием от третьего лица и очень сдержанным лексиконом. Но в середине 1980-х Гласность привнесла в местную журналистику и новых авторов, и новые приёмы.

За десятилетия независимости отрасль претерпела значительные метаморфозы. Изменилась лексика и подход к подаче информации. Пресса перешла из-под единого централизованного партийного (государственного) контроля под контроль частных собственников (значительная часть которых прямо и/или косвенно контролируется государством). В России функционируют крупные издательские дома, конкурирующие между собой.

В современную российскую журналистику пришли интересные писатели (Александр Кабаков, Дмитрий Быков).

Многие российские журналисты погибли и стали всемирно известны. Так, например, убийство знаменитого российского тележурналиста и первого генерального директора ОРТ Владислава Листьева 1 марта 1995 года вызвало широкий общественный резонанс.

После экономического кризиса 2008 года медиа-менеджеры стали искать новые формы межотраслевого сотрудничества, позволяющие уменьшать редакционные расходы. С развитием т. н. новых медиа появилось такое явление как блогинг — ведение интернет-дневников на социально значимые и актуальные темы.

В России, как и в США, авторам платят гонорар в зависимости от объёма сданного текста, построчно. Штатные сотрудники не получают оклад.

В США 

После финансового кризиса 2008 года состояние индустрии не в лучшей форме — только за 2008 года и только в США уволено 16 тыс. журналистов.
Компания Tribune Company (владеющая LA Times) объявила о своём банкротстве.
Одна из старейших американских газет Rocky Mountain News прекратила существование, поставив точку в 150-летней своей истории.
The Christian Science Monitor перешла к сетевой дистрибуции (то есть ежедневная газета превратилась в обычный интернет-ресурс).
За первый квартал 2009 года в США закрыто 120 газет; в первом полугодии 2009 года тиражи американских изданий упали на 7 %.
Массовые сокращения продолжаются.

Здесь также разрабатывают новые формы сотрудничества: The New York Times в партнёрстве с Amazon’s Kindle DX старается сформировать новый пул подписчиков и остаться на плаву в эпоху «оцифровки контента».

Тем не менее критики отмечают, что, хотя способность правительства подавлять журналистскую речь сильно ограничена, концентрация собственности на газеты (и средства массовой информации в целом) в руках небольшого числа владельцев частного бизнеса приводит к другим предубеждениям в репортажах и самоцензуре СМИ, которая приносит пользу. интересы корпораций и правительства.

 «Журналистика в Теннесси» — юмористический рассказ Марка Твена (1869)
 «Фрэнк Синатра простудился» — «лучший журнальный очерк всех времён и народов», репортаж о певце (1966)

В последние годы ведущие компании такие как Associated Press, Forbes,The New York Times  и другие начали автоматизировать новостной контент. Идёт разработка программ для создания автоматических новостей. Появился новый вид журналистики Автоматизированная журналистика или роботизированная журналистика.

Профессиональная подготовка 
Многие университеты разных стран занимаются подготовкой журналистов и изучением журналистики как социального явления.

В вузах учебный процесс для журналистов отчасти схож с подготовкой филологов, но преподаются и специальные дисциплины, в том числе, связанные с ремеслом (вёрстка, монтаж, управление содержанием веб-сайтов и др). Отделения журналистики есть в Московском государственном университете, Санкт-Петербургском государственном университете, Северо-Кавказском и Южном федеральных университетах, Тюменском государственном университете и других вузах страны. Журналистов-международников готовят на факультете международной журналистики МГИМО (У) МИД России (1968), в магистратуре МГИМО (У) и магистратуре Высшей Школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.
Бурное развитие формата интернет-журналистики требует постоянного обновления программы обучения, материалы быстро устаревают, что требует использования современных источников информации и быстрого выявления актуальных тенденций.
Журналистика включена в конкурсную программу молодёжных Дельфийских игр России.

См. также 
 Четвёртая власть
 Журналистские этика и стандарты
 Кредо журналиста

Литература 
 Трыков В. П. Античная протожурналистика
 
 Михайлов С. А. Журналистика Соединённых Штатов Америки — СПб.: 2004. — 448 с.
 Тоффлер Э. Третья волна // Э. Тоффлер. — М. : Издательство АСТ, 2010. — 261 с.
 Вульф Т., «Новая журналистика и Антология новой журналистики».

Ссылки 

 Журналистика в Викиверситете
 Правовые основы журналистики в Викиверситете
 Радиожурналистика в Викиверситете
 Основы журналистики в Викиверситете
 Фотожурналистика в Викиверситете

 Определение Журналистики в советском учебнике 1978 г.
 Универсальный журналист. Плюсы и минусы
 Рекомендации журналистам, работающим в условиях кризисной ситуации

Примечания 

 
Средства массовой информации